La saison 2013-2014 est la  du Championnat d'Allemagne de hockey sur glace depuis la création de la .

Saison régulière

Classement

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires

Tour préliminaire 
Le tour préliminaire est disputé entre les équipes classées de la  à la  de la saison régulière. Le  le  et  le . Le meilleur des trois matchs de chaque série est qualifié pour les quarts de finale.

EHC Munich contre Iserlohn Roosters 
 9 mars : EHC Munich 5-3 Iserlohn Roosters
 12 mars : Iserlohn Roosters 3-2 EHC Munich
 14 mars : EHC Munich 1-4 Iserlohn Roosters
Le Iserlohn Roosters se qualifie en trois matchs.

Eisbären Berlin contre ERC Ingolstadt 
 Eisbären Berlin 1-0 Ingolstadt
 ERC Ingolstadt 4-1 Eisbären Berlin
 Eisbären Berlin 2-3() ERC Ingolstadt
L'ERC Ingolstadt se qualifie lors de la prolongation du .

Effectif vainqueur

DEL2

Saison régulière 
Dans un premier temps, les 12 équipes participantes s'affrontent toutes à quatre reprises. Elles sont ensuite réparties dans deux de six joués en matchs aller-retour afin d'ajouter au calendrier 10 parties supplémentaires. Un classement final rassemblant toutes les équipes est ensuite établi. Les huit premiers se qualifient pour les séries éliminatoires tandis que les quatre derniers jouent une poule de maintien.

Classement

Meilleurs pointeurs

Séries éliminatoires 
Les séries sont disputées au meilleur des sept parties.

Poule de maintien 
L'équipe ayant fini neuvième joue contre le douzième tandis que dixième affronte le onzième lors de séries jouées au meilleur des sept matchs. Les vainqueurs se maintiennent en DEL2 tandis que les perdants doivent passer par une poule de promotion-relégation.

Poule de promotion-relégation 
La poule de promotion-relégation rassemble les deux perdants de la poule de maintien, les deux vainqueurs de groupes de la phase de qualification rassemblant les meilleures équipes des groupes Est, Ouest et Nord et les vainqueurs des demi-finales des séries éliminatoires du Groupe Sud de l'. Les équipes s'affrontent toutes à deux reprises. La DEL2 devant s'élargir à 14 équipes, les quatre premiers se qualifient pour la saison 2014-2015 de la DEL2 tandis que les deux derniers sont relégués en .

Références

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de hockey sur glace

Saison du championnat d'Allemagne de hockey sur glace
Hockey sur glace M1
Allemagne M1